Trabajo esclavo puede referirse a:
El modo de producción esclavista, concepto descrito por Marx;
 Esclavismo, trata de esclavos;
 Explotación laboral;
 Taller de trabajo esclavo o de explotación laboral.